Die 11. IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft fand vom 21. September – 23. September 2007 in Steindorf am Ossiacher See, Österreich statt.

Teilnehmer 

 Österreich
 Schweiz
 Dänemark
 Niederlande
 Deutschland
 Großbritannien
 Polen

Vorrunde

Vorrundentabelle

Play-Offs

Abschlussplatzierungen

All-Star Team

Top-Scorer

Weblinks 
Offizielle Seite zur EM 2007
Seite der IISHF

2007
Sportveranstaltung 2007
Sportveranstaltung in Kärnten
Steindorf am Ossiacher See
Europameisterschaft 2007